Perin oder Périn ist der Familienname folgender Personen:

 Enzo Perin (* 1933), italienischer Skispringer und Nordischer Kombinierer
 François Perin (1921–2013), belgischer Politiker und Verfassungsrechtler
 Guerrino Perin (* 1944), italienischer Geistlicher und Bischof von Mbaïki
 Jean-Louis Périn (1815–1886), französischer Unternehmer und Automobilpionier 
 Karoline von Perin (1806–1888), österreichische Frauenrechtlerin
 Mattia Perin (* 1992), italienischer Fußballspieler
 Meral Perin (* 1965), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Perrin